Nocciola si riferisce a:

Frutto 
 Nocciola – frutto del nocciòlo
 Nocciola romana – nocciola diffusa nelle province di Roma e Viterbo
 Nocciola del Piemonte – nocciola originaria del Piemonte
 Nocciola di Giffoni – nocciola della Campania

Altro 
 Nocciola – personaggio Disney